Die I liga (Schach) 1989 war die 20. Austragung der I liga und die 45. Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von WKSz Legion Warszawa, während sich der Titelverteidiger MZKS Pocztowiec Poznań mit dem siebten Platz begnügen musste. Aus der II liga waren KS Maraton Wrocław und KS Primbr-Piast Słupsk aufgestiegen, die beide den Klassenerhalt erreichten. Rein sportlich wären FKS Avia Świdnik und BKS Chemik Bydgoszcz abgestiegen. Dies war jedoch bedeutungslos, da die polnische Mannschaftsmeisterschaft 1990 nicht im Ligasystem ausgetragen wurde, sondern in einem Turnier nach dem Schweizer System, bei dem alle Teilnehmer der I liga und II liga 1989 spielberechtigt waren.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der I liga (Schach) 1989.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an sechs Brettern, dabei musste am sechsten Brett eine Frau aufgestellt werden. Die beiden Letzten sollten in die II liga absteigen und durch die Sieger der beiden Staffeln der II liga ersetzt werden. Über die Platzierung entschied zunächst die Summe der Zusatzpunkte aus der polnischen Jugendmannschaftsmeisterschaft (15 % der dort erreichten Punkte für Mannschaften, die in der I liga der Jugendmannschaftsmeisterschaft spielten, 10 % für Mannschaften, die in der II liga der Jugendmannschaftsmeisterschaft spielten, jeweils gerundet auf halbe Punkte) und der Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), danach die Anzahl der Brettpunkte und anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termin und Spielort 

Das Turnier wurde vom 1. bis 11. Oktober in Łeba gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Sportveranstaltung in Polen
I liga (Schach)
Schachveranstaltung 1989